El nombre Li Lingwei puede referirse a las siguientes personas:

Li Lingwei, atleta china;
Li Lingwei, jugador de bádminton china.